Triebendorf (Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken
Triebendorf (Heilsbronn), een plaats in de Duitse gemeente Heilsbronn